Christian Fassetta – attore e doppiatore italiano
 Eros Fassetta – calciatore italiano
 Susanna Fassetta – attrice e doppiatrice italiana